Fiegl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Fiegl (* 1940), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Dominik Fiegl (* 1984), österreichischer Snowboarder
 Gerhard Fiegl (1988–2015), österreichischer Bergführer und Kletterer
 Jutta Fiegl (* 1953), österreichische Therapeutin, Psychologin und Autorin

Siehe auch:

 Figl